O Sycamore Valley Ranch, anteriormente Rancho Neverland (em português, Terra do Nunca), ou simplesmente Neverland é um rancho que serviu de casa ao cantor estadunidense Michael Jackson entre 1988 e 2005.

Residência de Michael Jackson 
Michael Jackson conheceu o rancho quando havia feito parceria com Paul McCartney, juntos, eles começaram a gravação do videoclipe da canção Say Say Say próximo a Sycamore VAlley Ranch.  De acordo com La Toya Jackson, Michael expressou interesse em um dia ser o proprietário do rancho.

Neverland está a 200 km de Los Angeles e, além de contar com uma imensa mansão, no tempo que era propriedade de Michael Jackson possuiu um zoológico e um parque de diversões. Em maio de 1990, Michael Jackson se mudou da residência da família, Hayvenhurst, em Encino, para o rancho recém-adquirido. A propriedade, de 2.7 mil acres, foi batizada de Neverland - uma referência ao livro Peter Pan (1906), de J. M. Barrie. O astro morou no rancho por 17 anos, em busca de privacidade. Não funcionou. Pelo contrário, o isolamento só fez com que aumentasse a curiosidade do público e da imprensa sobre o local e, consequentemente, sobre a vida de Michael.

Acusações de Pedofilia 
foi também no Rancho Neverland em que Michael Acusações de abuso sexual infantil de 1993 contra Michael Jackson, como o Caso Jordan Chandler e Gavin Arvizo.

Situação financeira 
Em 2008, o cantor pop vendeu a propriedade por acumular uma dívida milionária em hipoteca. A empresa Sycamore, do grupo americano Colony Capital, dono de empreendimentos em Las Vegas, arrematou a área por US$ 100 milhões. No entanto, Jackson era um dos sócios da empresa, logo um dos donos.

Morte de Michael Jackson 
Após a morte de Michael Jackson, relatos da imprensa durante 28-29 de junho de 2009, afirmaram que sua família pretendia enterrá-lo no rancho Neverland, eventualmente transformando-o em um local de peregrinação para seus fãs, semelhante a como Graceland se tornou um destino para fãs de Elvis Presley. O pai de Jackson, Joseph Jackson, mais tarde negou os boatos.

Em janeiro de 2013, a cantora Lady Gaga anunciou sua intenção em ajudar os filhos de Michael Jackson a manter o rancho, e que poderia investir na propriedade.

Restauração 
Em maio de 2015 foi anunciado que o Rancho Neverland seria colocado à venda por um valor inicial de US$ 100 milhões, no que muitos fãs protestaram, discordando da decisão. Jermaine Jackson, um dos irmãos de Michael, publicou uma carta aberta ao grupo Colony Capital, expressando sua insatisfação.

Em maio de 2016, o rancho de 2.698 acres, de propriedade conjunta da propriedade Jackson e da Colony NorthStar, foi colocado à venda pela Sotheby's International Realty por um preço inicial de $ 100 milhões. O preço incluiu a mansão de 12.598 pés quadrados de seis quartos no estilo da Normandia, o lago de quatro acres com cachoeira, uma casa com piscina, três casas de hóspedes, uma quadra de tênis e um teatro e palco de 5.500 pés quadrados. A estação de trem e os trilhos também foram incluídos. De acordo com a Time , os proprietários estavam procurando um comprador que não planejasse transformar o rancho em um museu de Jackson.

Venda 
Em dezembro de 2020 o rancho foi adquirido pelo bilionário norte-americano Ron Burkle por cerca de 22 milhões de dólares (18 milhões de euros), bem abaixo do preço de venda original.

Residências dos Estados Unidos
Michael Jackson
Condado de Santa Bárbara